A equação genérica de transporte de escalar é uma equação diferencial parcial geral que descreve fenômenos de transporte tais como transferência de calor, transferência de massa, dinâmica dos fluidos (transferência de momento), etc. Um forma geral da equação é

onde  é chamado fluxo, e  é chamado fonte.

Fenómenos de transporte
Equações diferenciais